Talladega (Alabama)
Talladega Superspeedway
Ou ainda:
Talladega Springs (Alabama)

Desambiguações de topônimos